Apium goughense är en flockblommig växtart som beskrevs av Baker f. och Wilkins. Apium goughense ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
goughense